Саудовская лига 1990/1991 () — 15-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался в 1990 году и завершился 17 июля 1991 года.

Клубы

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1990/1991
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1990 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991